Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1932 го́да () — 11-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1932 году
1930-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу